Города Судана () — список наиболее крупных населённых пунктов Судана. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Судане есть 104 города с численностью более 2000 человек.

Список городов Судана

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Судан
Списки:Судан